Фельдер () — німецьке прізвище.

 Відомі носії
 Андреас Фельдер (р. 1962) — австрійський стрибун на лижах з трампліну, трьохкратний чемпіон світу.
 Каетан фон Фельдер (1814–1894) — австрійський юрист і політичний діяя, ентомолог.
 Фельдер Рудольф (1842–1871) — австрійський ентомолог, син Каетана фон Фельдера.
 Фельдер Яспер (р. 1970) — шведський і американський спортсмен (хокей з м'ячем, Ice Cross Downhill, інлайн-хокей).

Німецькі прізвища